Александър Стефанов Воронов е български актьор. Занимава се предимно с озвучаване на реклами, филми и сериали. Най-известен е с дублажите си върху „Напълно непознати“ (дублажи на bTV и GTV/Медия линк), „Стъпка по стъпка“, „Спешно отделение“, „Семейство Сопрано“, „Малкълм“, „Бригада“ (дублаж на БНТ), „Грозната Бети“ и „Двама бащи, двама синове“, анимационния филм „Аладин“ и неговите продължения, и „Омагьосаният император“.

Кариера 
Воронов се занима с озвучаване на реклами, филми и сериали от ноември 1992 г. Поканен е от Мария Попова, режисьор на дублажи в Канал 1.

През 2010 г. получава номинация за наградата „Икар“ в категория „най-добър дублаж“ (тогава наричана „Златен глас“) за дублажа на „Моите мили съседи“, заедно с Любомир Младенов за същия сериал и Васил Бинев за „Брак с чужденец“. Печели Васил Бинев.

През 2011 г. печели наградата за дублажа на „Щурите съседи“, за която е номиниран заедно с Ани Василева за същия сериал и Христина Ибришимова за „Мечтатели“.

Воронов счита Любомир Младенов за свой учител в дублажа.

Други дейности 
През юни 2017 г. Воронов взима участие в спектакъла на Ралица Ковачева-Бежан – „Незабравимите“.

Филмография 
 „Звън на кристал“ (1985)
 „Клиника на третия етаж“ (1999) – Стефан (в 3 серии: III, VI, X)

Източници

Външни препратки 
 Александър Воронов в ГАРД

Български актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Български театрални актьори и актриси
Носители на Икар
Родени в Плевен